Перін — село в остані Фарс Ірану.
 Перін-Хим — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.

Також 
 Перін (прізвище)